Aresti ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandros Aresti (* 1983), zyprischer Schwimmer
 Gabriel Aresti (1933–1975), baskischer Schriftsteller 
 Neofitos Aresti (* 1958), zyprischer Judoka
 Simone Aresti (* 1986), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Aresti-Symbol, schematische Zeichnung einer einzelnen Flugfigur im Kunstflug
 Arestis
 Arresti